Гимн Израиля (Ха-Тиква́, традиционно Ати́ква , Надежда) — государственный гимн Израиля.

История появления

Слова 
В основе гимна Израиля лежит первая строфа стихотворения «Тикватейну» («Наша надежда»), которое написал выходец из Галиции Нафтали Герц Имбер. Первый набросок стихов был сделан в 1877 году (по другим данным, в 1876 или 1878) в Яссах (Румыния). Первоначально эти строки были посвящены созданию поселения Петах-Тиква («Врата надежды») в Палестине. В 1886 году стихотворение было издано в Иерусалиме в сборнике «Утренняя звезда» (). Полный текст включал 10 строф.

Мелодия 
Шмуэль Коэн (1870—1940), выходец из Унген (Бессарабская губерния), поселившийся в Ришон-ле-Ционе, в 1888 году положил стихи Имбера на молдавскую мелодию. По данным исследователя израильской песни Элиягу Хакоэна, Шмуэль Коэн вспоминал, что он спел текст на мелодию молдавской песни, названной им как «Ойс-ци». Песня, мелодия которой сходна с «Атиквой», называется «Carul cu boi» (Повозка с волом), а слова, похожие на «Ойс-ци», содержатся в тексте её припева.

Мелодия этой песни, в свою очередь, восходит к мелодии, известной в Италии с XVI века под названием «Ла Мантована» (La Mantovana), или «Ballo di Mantova». Её автор — итальянский композитор Джузеппино дель Бьядо, в сборнике мадригалов которого она была впервые опубликована около 1600 года с текстом Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo. Позже она была известна в Шотландии как «My Mistress is Prettie», в Испании как «Virgen de la Cueva», на Украине под названием «Катерина Кучерява» и в Индии как «Mera Mulk Mera Desh». Ею же воспользовался Бедржих Сметана в цикле симфонических поэм «Моя Родина» (поэма «Die Moldau/Влтава»).

С другой стороны, немецко-израильский музыковед Петер Эммануэль Градневиц (нем., 1910—2001) в книге «The Music of Israel» (1949 и 1996) утверждает, что Коэн положил «Ха-Тикву» на мотив литургической композиции знаменитого кишинёвского кантора Нисна Белцера (наст. фам. Спивак, 1824—1906), что всё же не исключает молдавского происхождения мелодии.

Официальный статус 
Песня приобрела огромную популярность и постепенно стала гимном сионистского движения, исполнялась на съездах и конгрессах. Один из ранних вариантов гимна в ашкеназском произношении можно услышать в исполнении одного из пионеров американской эстрадной музыки Эл Джолсона . В апреле 1918 года, на благотворительном концерте в Народном доме в Петрограде, Ф. И. Шаляпин вместе с другими еврейскими песнями исполнил «Атикву».

Из-за «чужого» происхождения музыки делались попытки сочинить другой гимн, но популярность «Атиквы» неизменно перевешивала.
После образования государства Израиль «Атиква» де-факто стала гимном Израиля. В 1933 году 18-й Сионистский Конгресс, который проходил в Праге, объявил «Атикву» гимном сионистcкого движения. В пятницу 14 мая 1948 года, в четыре часа дня, в здании исторического музея в Тель-Авиве, Давид Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль, «Атиква» была исполнена в сопровождении филармонического оркестра. Это происходило на фоне выстрелов, которые все могли слышать — они доносились с окраины города. Бои между еврейскими и арабскими формированиями начались за день до этого, в четверг, сразу после вывода британских войск. Однако официальный статус гимна за «Атиквой» был закреплён решением кнессета лишь 10 ноября 2004.

Смысл 
«Атиква» выражает надежду еврейского народа о возвращении на землю своих предков, как было предсказано в Ветхом Завете. В 70 году н. э. после разрушения Храма Титом еврейский народ был изгнан из Израиля римской армией. На протяжении двух тысяч лет изгнания евреи упоминали о возвращении в Израиль во время ежедневной молитвы, повернувшись к востоку по направлению к Иерусалиму.

Текст

Примечания 
Слова «не погибла наша надежда» являются аллюзией на : «И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии — весь дом Израилев. Вот, они говорят: „иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня“».

В поэтическом переводе «Атиквы» на русский язык (Ольга Аникина, 2017) второй куплет гимна имеет два варианта. Первый содержит слова только на русском, а во втором, слегка изменённом, последняя строчка сохранена на языке оригинала («Эрец Цион Ерушалаим»):

«Эта надежда в сердце живёт

Двадцать веков её мы храним

Будет свободным мой народ

Там где Сион, Иерусалим».

Музыка

Примечания

Ссылки 
 
 «Ха-Тиква»  (mp3)
Атиква, гимн Израиля (первое публичное исполнение на русском языке) - исп. Миша Мостов
 
"Атиква, гимн Израиля" - на русском языке (автор перевода - Ольга Аникина, 2017)

См. также 
 Герб Израиля

Израиль
Государственные символы Израиля
Песни 1888 года
Песни Израиля
Песни на иврите
Еврейские песни